TTT Eindhoven je v cyklistice časovka družstev pořádaná v ulicích nizozemského Eindhovenu. Ročník 2006 vyhrál tým CSC s 42 sekundovým náskokem před Discovery Channel a 55 sekund před vítězem z roku 2005 Team Gerolsteiner.

Výsledky

Externí odkazy 
  Výsledky na Cycling Archives (r. 2006)

Cyklistické závody v Nizozemsku
Cyklistika v roce 2006
Sport v Nizozemsku v roce 2006
Sport v Eindhovenu